Die Abkürzung HSIC bezeichnet:
 Heads of State Implementation Committee, siehe Neue Partnerschaft für Afrikas Entwicklung
 Kürzel des Handelsunternehmens Henry Schein an der NASDAQ
 High-Speed Inter-Chip, ein Industriestandard für USB-basierte Chip-to-Chip-Verbindungen, siehe Universal Serial Bus#Inter-Chip-USB (HSIC, SSIC) 

Abkürzung